2008 Голяма награда на Австралия е 24-то за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 16 март 2008 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия